Bedreddin bezeichnet:

 Scheich Bedreddin
 Badr ad-Din (Name)